

A csoport

Szövetségi kapitány:  Alf Ramsey

Szövetségi kapitány:  Henri Guérin

Szövetségi kapitány:  Ignacio Tréllez

Szövetségi kapitány: Ondino Viera

B csoport

Argentína
Szövetségi kapitány:  Juan Carlos Lorenzo

Spanyolország
Szövetségi kapitány:  José Villalonga

Szövetségi kapitány:  Alfredo Foni

Szövetségi kapitány:  Helmut Schön

C csoport

Szövetségi kapitány:  Vicente Feola

Bulgária
Szövetségi kapitány:  Rudolf Vytlačil

Magyarország
Szövetségi kapitány:  Baróti Lajos

Szövetségi kapitány:  Otto Glória

D csoport

Szövetségi kapitány:  Luis Alamos

Szövetségi kapitány:  Edmondo Fabbri

Szövetségi kapitány:  Mjong Rjehjon

Szovjetunió
Szövetségi kapitány:  Nyikolaj Morozov

További információk
  Planet World Cup website

Labdarúgó-világbajnokságok keretei
Keret